Erica Sakurazawa (née en 1963), auteure de manga.
 Yukikazu Sakurazawa (1893-1966), enseignant japonais qui fonda le mouvement macrobiotique.

Voir aussi